Topalović (en serbe : Toпaлoвић) est un patronyme serbe et bosniaque composé du mot turc topal, « boiteux », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du boiteux »).

Il est porté notamment par :
  (1957–1993), contrebandier et militaire yougoslave / bosniaque ;
 Slobodan Topalović (1952–1994), joueur de handball yougoslave / serbe ;
  (1886–1972), homme politique yougoslave.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme bosniaque